Papillon (französisch „Schmetterling“) steht für:

 Papillon (Buch), autobiografischer Roman von Henri Charrière (1969)
 Papillon (1973), US-amerikanische Verfilmung des Romans von Franklin J. Schaffner (1973)
 Papillon (2017), US-amerikanische Verfilmung des Romans von Michael Noer (2017)
 Papillon, eine Varietät der Hunderasse Kontinentaler Zwergspaniel
 Papillon, Markenname des ehemaligen französischen Automobilherstellers Société des Automobiles Françaises

Papillon ist der Familienname folgender Personen:
 Arnaud Papillon (* 1989), kanadischer Radrennfahrer
 Jean-Michel Papillon (1698–1776), französischer Kunsthandwerker und Enzyklopädist
 Richard Papillon (* 1992), französischer E-Sportler

Siehe auch:
 Le Papillon
 Papillons, Klavierzyklus von Robert Schumann